Roberto Sánchez puede referirse a:
 Roberto Sánchez («Sandro») (1945-2010), cantante argentino.
 Roberto Sánchez (1966-), locutor español de la Cadena SER.
Roberto Sanz Sánchez (1965), actor cubano.
Roberto Sánchez Vilella (1913-1997), 2.º gobernador de Puerto Rico;
Roberto Sánchez de Ocaña y Arteaga (1922-2011), historiador español.
 Roberto Sánchez García de la Huerta (1879-1947), abogado y político chileno.
 Roberto Sánchez Palomino (1969), psicólogo y político peruano.
Roberto Sánchez Valencia, investigador mexicano.
Roberto Sánchez Arévalo (1972), maestro de aikido español.
Roberto Sánchez Mantecón (1996), deportista español.
 Roberto Sánchez Rodríguez (1986-), árbitro de fútbol ecuatoriano.